MFU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mfuwe (Zambia)